Abejita, además de al diminutivo de abeja, puede referirse a:
El nombre común de la orquídea Ophrys apifera.
El nombre común de la orquídea Ophrys fusca.
El nombre común de la orquídea Ophrys lutea
El nombre común de la orquídea Ophrys tenthredinifera.